Miejscowości w USA:
 Troutville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Troutville – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Botetourt